Biston cognataria är en fjärilsart som beskrevs av Achille Guenée 1858. Biston cognataria ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
cognataria